Talk show – genere televisivo
 Talk Show – album delle Go-Go's del 1984
 Talk Show – gruppo alternative rock statunitense
 Talk Show – album dei Talk Show del 1997
 Talk Show – romanzo di Luca Doninelli